

Нью-Гейвен (округ), штат Коннектикут
 Нью-Гейвен — місто, штат Коннектикут
 Нью-Гейвен — місто, штат Індіана
 Нью-Гейвен — місто, штат Кентуккі
 Нью-Гейвен — місто, штат Міссурі
 Нью-Гейвен — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Гейвен — місто, штат Вермонт
 Нью-Гейвен — місто, штат Західна Вірджинія
 Нью-Гейвен — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Нью-Гейвен — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Нью-Гейвен — селище, штат Іллінойс
 Нью-Гейвен — селище, штат Мічиган
 Нью-Гейвен — переписна місцевість, штат Айова
 Нью-Гейвен — переписна місцевість в окрузі Гамільтон, штат Огайо
 Нью-Гейвен — переписна місцевість в окрузі Гурон, штат Огайо